Zkratka D21 má více významů:

 Divadlo D21 (dříve Malé Vinohradské divadlo) – divadlo sídlící na Vinohradech
 D21 – Janečkova metoda – volební systém více hlasů
 Initiative D21 – německá iniciativa, idea Alfonse Rissbergera

technika
 D21 Navara – pick-up firmy Nissan
 Dewoitine D.21 – letadlo francouzské firmy Dewoitine
 Fokker D.XXI – stíhací letoun nizozemské firmy Fokker z roku 1935
 Lockheed D-21 – americký bezpilotní letoun z roku 1962
 Allis-Chalmers D21 – americký traktor z let 1963–1969